Een waterfront, een stedenbouwkundig concept, zoals 
De Victoria & Alfred Waterfront, een toeristische trekpleister in Kaapstad
De Dubai Waterfront
 Waterfront (1928)
 Waterfront (1950)
 On the Waterfront, een film uit 1954
 Waterfront (poppodium)
 Waterfront (miniserie), een miniserie op TV uit 1984
 Waterfront (single), een nummer van de Simple Minds